Граф Ба́терст (Earl Bathurst) — английский аристократический титул, который носил министр по делам колоний Генри Батерст, в честь которого был назван целый ряд объектов в британских колониях:
  — мыс.
 Батерст — остров в Австралии.
 Батерст — остров на севере Канадского Арктического архипелага.
 Батерст — прежнее название столицы Гамбии, города Банжул.
 Батерст — старейший город внутренней Австралии.
 Батерст — город в Канаде.
 Батерст-Инлет — камень сероватого оттенка, найденный марсоходом Кьюриосити.

Персоналии 
 Батерст, Алан (род. 1968) — поэт.
 Батерст, Бенджамин (1784—1809?) — британский дипломат.
 Батерст, Генри (1762—1834) — министр иностранных дел Великобритании с октября по декабрь 1809 года.
 Батерст, Ральф (1620—1704) — английский врач, поэт, прозаик, священник, богослов.
 Батерст, Роберт (род. 1957) — английский актёр.
 Батерст, Чарльз (1867—1958) — генерал-губернатор Новой Зеландии (1930—1935).

См. также 
 Тральщики типа «Батерст»